de Spaanse vorm van de voornaam Karel
 Carlos (computerspel), een computerspel
 Carlos (motorfiets), een motorfietsmerk
 Carlos (zanger), een Franse zanger
 Carlos (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten
 Carlo Resoort, een Nederlandse dj die produceerde onder de naam Carlos  
 Carlos Dengler, een lid van de groep Interpol die optrad onder de naam Carlos D.
 Carlos, het pseudoniem van de linkse guerrillastrijder Ilich Ramírez Sánchez
 Carlos de Bourbon de Parme (1970), carlistisch troonpretendent
 Valeir, een Belgisch bier dat eerder Carlos heette

Zie ook 
 Don Carlos (doorverwijspagina)